L'erede (dipinto) – dipinto di Teofilo Patini del 1880
L'erede – romanzo di Marion Zimmer Bradley pubblicato nel 1984 negli Stati Uniti e nel 2004 in Italia
L'erede (L'héritier) – film del 1973 diretto da Philippe Labro
L'erede – romanzo di Roberto Pazzi pubblicato nel 2002 in Italia
L'erede - The Heir – film del 2011 diretto da Michael Zampino